Un quartier chinois (ou Chinatown dans les pays anglo-saxons) est une enclave urbaine comprenant des résidents chinois ou ayant une ascendance chinoise, ou plus généralement d'Extrême-Orient.

Plus spécifiquement, quartier chinois peut faire référence à :
 Quartier chinois de Montréal
 Quartier chinois de Toronto
 Quartier chinois de Los Angeles
 Quartier chinois de San Francisco
 Quartier chinois (Buenos Aires)
 Quartiers asiatiques de Paris

Cinéma 

 Quartier chinois, film américain de 1929 réalisé par William A. Wellman,
 Quartier chinois, film français de 1947 de René Sti.

Voir aussi